Lillerød – miasto w Danii, siedziba gminy Allerød, czasem nazywane Allerød
 Allerød (stacja kolejowa)
 Allerød (okres klimatyczny)
 Gmina Allerød

Zobacz też